Sivatagi kalandok (1982), Stuart Gillard filmje
 Sivatagi kalandok (1984), Yoram Gross rajzfilmje